Ağalarov ist der Familienname folgender Personen:

 Araz Ağalarov (* 1955), aserbaidschanisch-russischer Milliardär und Oligarch
 Emin Ağalarov (* 1979), aserbaidschanischer Komponist und Sänger